«Street Fighting Man» — песня британской группы Rolling Stones с их альбома 1968 года Beggars Banquet. До выхода альбома была издана отдельным синглом. Это был первый и единственный сингл с вышеназванного альбома.

Песню называют «самой политической песней группы».

История создания 
Песня была изначально написана с другими словами (тогда она называлась «Did Everyone Pay Their Dues?») и даже записана в этой версии в студии.

«Street Fighting Man» — одна из самых политически активных песен Мика Джаггера и Кита Ричардса к настоящему дню. Как утверждают, Джаггер написал её о левом активисте Тарике Али под впечатлением от того, как в 1968 году поучаствовал на антивоенном митинге у посольства США в Лондоне, во время которого конная полиция разгоняла толпу в 25 тысяч человек. Также он нашёл вдохновение в росте насилия со стороны студентов-бунтовщиков на Рив-Гош в Париже, предвестнике периода гражданских беспорядков во Франции в мае 1968 года.

Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Street Fighting Man» в исполнении группы Rolling Stones на 295 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 301 месте.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни The Rolling Stones
Синглы Decca Records
Синглы London Records
Синглы 1968 года
Песни Ramones
Протестные песни
Песни 1968 года
Рок-песни
Песни Rage Against the Machine
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом